Fotojoker Sp. z o.o. – spółka należąca do koncernu CEWE Stiftung & Co. KGaA z siedzibą główną w Oldenburgu (Niemcy). Świadczy ona różnorodne usługi w zakresie fotografiki. Główne biuro sieci Fotojoker sp. z o.o. znajduje się w Kędzierzynie-Koźlu, razem z CEWE – jednym z największych laboratoriów fotograficznych w Polsce.

Spółka oferuje usługi w zakresie fotografii cyfrowej takie jak: fotoksiążki, fotokubki, kalendarze, zdjęcia, fotoobrazy na płótnie, plakaty na płycie Alu-Dibond, plakaty na utwardzonej piance PCV, plakaty za szkłem akrylowym, kartki okolicznościowe, wizytówki, zdjęcia do dokumentów robione na miejscu i wiele innych. Zdjęcia błyszczące w formatach: 10×15, 13×18 z białą ramką, 15×21 i 20×30 (nie wszystkie sklepy) można drukować na miejscu. Większość usług można zamawiać przez stronę internetową oraz poprzez program Cewe Fotoświat, bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony internetowej Fotojoker, który służy również do projektowania fotoksiążek.

Fotojoker posiada swoje punkty handlowe w 40 największych miastach w całej Polsce (m.in. sklepy Auchan, Carrefour, Tesco, M1 itd.) oraz wiele salonów firmowych. W sprzedaży oferowany jest głównie sprzęt fotograficzny firm: Canon, Panasonic, Olympus, Nikon, Sony, Samsung, Fujifilm, Sigma, Tamron, Tokina, Samyang, Marumi, Hoya, Case Logic, Nissin i inne. Ponadto w ofercie znajdują się: lornetki, słuchawki, tablety, smartfony, nawigacje samochodowe, wideo rejestratory, drony (zdalnie sterowane wielowirnikowce) oraz ramki, i albumy na zdjęcia.

Salony mieszczą się m.in. w: Zabrzu w CH M1, Krakowie w CH Galeria Krakowska, Poznaniu w CH POSNANIA, Katowicach w Galerii Katowickiej, Warszawie w WESTFIELD Arkadia, Galeria Rzeszów.

Zimą 2005 roku Fotojoker utworzył także Dział Sprzedaży Internetowej – Sklep Internetowy.

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa sieci Fotojoker
 Sklep internetowy Fotojoker
 Blog Fotojoker
 Strona internetowa CEWE Polska

Sieci handlowe w Polsce
Przedsiębiorstwa w Kędzierzynie-Koźlu